Can Ros (Aiguaviva)
 Can Ros (Cabrera d'Anoia)
 Can Ros Estrada (Sant Andreu de la Barca)
 Can Ros (Garrigoles)
 Can Ros (Lliçà d'Amunt)
 Can Ros de Mayol (Barcelona)
 Can Ros (Subirats)
 Can Ros (Sant Andreu de Llavaneres)
 Can Ros (Sant Aniol de Finestres), masia
 Can Ros de Terradelles
 Can Ros del Pla, masia de Bordils
 Estació de Can Ros (Sant Vicenç dels Horts)